Track (englisch für ‚Weg‘, ‚Spur‘, ‚Gleis‘) steht für:

 Track (Film), deutscher Film von Sammy Balkas (1999)
 Track (GNSS), Koordinatenliste zur Wegbeschreibung
 Track (Kurs), über Grund geflogener Kurs in der Luftfahrt
 Track (Seefahrt), viel befahrener Seeweg
 Track, einzelner Titel auf einem Musikalbum
 Track, einzelne Tonspur einer Tonaufnahme
 Track, Organisationseinheit von Daten auf einer CD, siehe Compact Disc #Beschreibbare CDs
 Track, Signalform in der Radarsignalverarbeitung, siehe Plotextraktor #Blockschaltbild
 Track, deutscher Name eines Neffen von Donald Duck, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Tick, Trick und Track Duck
 Track, Strecke im Autorennspiel TrackMania
 Mega Track, geländegängiger Supersportwagen des französischen Automobilherstellers Aixam

Track ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Track (1911–1987), österreichischer Kabarettist
 Gerhard Track (1934–2022), österreichischer Komponist und Chorleiter
 Joachim Track (* 1940), deutscher Theologe
 Julian Track (1983–2023), deutscher Pokerspieler
 Kerstin Gäfgen-Track (* 1959), deutsche Theologin
 Stefan Track (* 1971), deutscher Sänger, Tänzer und Choreograf

Track ist ein polnischer Ortsname:
 Track (Olsztyn), Ort im Stadtteil Zielona Górka der Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928: Trautzig, 1928 bis 1945: Trautzig-Nickelsdorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Siehe auch:

 TRAC
 Trac
 Trace
 Tracking
 TRAK
 Treck